Соревнования по бегу на 110 метров с барьерами у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 года прошли 28 и 29 августа.

Призёры

Финальный забег 

DNF — не закончил дистанцию, DSQ — дисквалифицирован.

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2011
Бег с барьерами на чемпионатах мира по лёгкой атлетике